Nordfriesisch bezeichnet:
 die nordfriesische Sprache

nordfriesisch bezieht sich als Adjektiv auf:
 die nordfriesische Sprache
 Nordfriesland, eine Region an der Nordsee
 Nordfriesen, Einwohner von Nordfriesland

Siehe auch:

 Nordfriesische Inseln
 Nordfriesland (Begriffsklärung)